Ashmun ist der Familienname folgender Personen:

 Eli P. Ashmun (1770–1819), US-amerikanischer Politiker
 George Ashmun (1804–1870), US-amerikanischer Politiker
 Jehudi Ashmun (1794–1828), US-amerikanischer Sozialreformer und Missionar